Jugoslaviska förstaligan i fotboll 1979/1980 vanns av Röda stjärnan.

Matchen mellan Hajduk Split och Röda stjärnan söndagen den 4 maj 1980 bröts i 41:a minuten då tre män kom in på Poljudstadion och uppmanade domaren att bryta matchen. Splits borgmästare Ante Skataretiko tog tag  i mikrofonen och meddelade inför de 30 000 åskådarna att president Josip Broz Tito dött. Vissa spelare, som Zlatko Vujović kollapsade och föll ner på marken, gråtandes. Publiken sjöng sången "Druže Tito, mi ti se kunemo", en populär sång baserad på  personkulten kring Tito. Matchen spelades om onsdagen den 21 maj 1980 på samma arena. Röda stjärnan vann med 3-1.

Lag
Totalt deltog 18 lag, inklusive 16 från  föregående säsong och två uppflyttade lag från 1978/1979 Jugoslaviska andraligan som vinnare av andradivisionens östra respektive västra serien. Förstaligan spelades som dubbelserie, med 34 omgångare. Vinst gav två poäng, och oavgjort en.

NK Zagreb och OFK Belgrad flyttades ner från Jugoslaviska förstaligan i fotboll 1978/1979 efter att ha slutat på de två sista platserna i tabellen. De två uppflyttade klubbarna var Vardar och Čelik.

Tabell

Skyttekung:Safet Sušić (FK Sarajevo) - 17Dragoljub Kostić (Napredak Kruševac) - 17

Mästarna:
Röda stjärnan (tränare: Branko Stanković)

spelare (seriematcher/seriemål):  Srebrenko Repčić (33/7)  Cvijetin Blagojević (31/2)  Milan Jovin (31/1) Dušan Savić (28/11) Vladimir Petrović (28/5) Miloš Šestić (28/4) Zlatko Krmpotić (25/0) Zoran Filipović (24/6) Zdravko Borovnica (24/0) Nedeljko Milosavljević (23/3) Živan Ljukovčan (23/0) -målvakt- Ivan Jurišić (19/0) Dragan Miletović (18/0) Dušan Nikolić (16/1) Slavoljub Muslin (15/0) Đorđe Milovanović (14/3) Boško Đurovski (14/1) Nikola Jovanović (14/0) Aleksandar Stojanović (11/0) -målvakt- Radomir Savić (9/3) Srboljub Stamenković (1/0) Zoran Mitić (1/0) Borisav Mitrović (1/0)

Källor

Fotnoter

Externa länkar
Jugoslaviska fotbollstabeller

Fotboll i Jugoslavien
Fotbollssäsongen 1979/1980
1979 i Jugoslavien
1980 i Jugoslavien